Little Black River (engl. für „kleiner schwarzer Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Little Black River (Black River, Cochrane District), im Cochrane District, Ontario
 Little Black River (Black River, Thunder Bay District), im Thunder Bay District, Ontario
 Little Black River (Miramichi Bay), in New Brunswick

in den Vereinigten Staaten:
 Little Black River (Alaska), in Alaska
 Little Black River (Black River, Michigan), im Gogebic County, Michigan    
 Little Black River (Black River, Minnesota), im Red Lake County, Minnesota 
 Little Black River (Black River, Wisconsin), in Wisconsin                   
 Little Black River (Current River), in Arkansas                             
 Little Black River (Huronsee), im Cheboygan County,  Michigan               
 Little Black River (Saint John River), in Maine (als Rivière Noire in Québec (Kanada))  

Little Black River steht für:
 Little Black River (Manitoba), unincorporated area in Manitoba, Kanada
 Little Black River Archeological District, im Butler County in Missouri, Vereinigte Staaten